Caminito puede hacer referencia a:

 Caminito, un pasaje tradicional ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
 Caminito, una canción de tango compuesta por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza. 
 Caminito de Olta, un sendero rural en Olta, en la provincia de La Rioja.